Frontul Salvării Naționale se poate referi la:

Consiliul Frontului Salvării Naționale, organ al puterii de stat în România în perioada imediat următoare revoluției din decembrie 1989
Frontul Salvării Naționale, partid politic din România înregistrat în registrul partidelor politice în 1990.